Praseodymoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Praseodym und Sauerstoff:

 Praseodym(III)-oxid, Pr2O3
 Praseodym(III,IV)-oxid, Pr6O11
 Praseodym(IV)-oxid, PrO2